Världsmästerskapet i handboll för damer 1965 spelades i dåvarande Västtyskland 7–13 november 1965. Ungern vann turneringen före Jugoslavien och Västtyskland.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Slutställning 

1965 i Västtyskland
Internationella handbollstävlingar i Västtyskland
Handbollssäsongen 1965/1966
1965